Cedule může být :

 vývěska, psané návěstí, plakát, leták, štítek s textem
 lístek s nějakým potvrzením nebo sdělením
 cedule (právo) – při dvoustranných smlouvách se jednalo o listinu psanou ve dvou stejnopisech na tentýž pergamen, který se po dohotovení obou shodných textů uprostřed rozstřihl nebo rozřízl
 zastarale bankovka